İkizdere (district), een Turks district in de provincie Rize
 İkizdere (stad), de hoofdplaats van het Turkse district İkizdere